

Geografia 
 Sledge – città del Mississippi, Stati Uniti d'America
 Isola di Sledge – isola del mare di Bering, Alaska, Stati Uniti d'America

Persone 
 Eugene Sledge – militare, docente e scrittore statunitense
 Percy Sledge –  musicista e cantante statunitense

Altro 
 Sledge – film del 1970 diretto da Vic Morrow
 Sledge – personaggio del videogioco Tom Clancy's Rainbow Six: Siege